Илья́ И́горевич Рогачёв (род. 10 июня 1962) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил факультет международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1984). На дипломатической работе с 1984 года. Владеет французским и английским языками.

В 1984—2001 годах — сотрудник Посольства СССР во Франции, Постоянного представительства России при ООН, Центрального аппарата МИД России.

В 2001—2004 годах — заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

В 2004—2009 годах — заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.

С 12 августа 2009 по 3 июля 2019 года — директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

С 3 июля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике.

С 17 июля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Лесото по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (12 августа 2006).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (9 февраля 2010).
 Чрезвычайный и полномочный посол (13 июня 2018).

Награды 
 Орден Дружбы (24 ноября 2021) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (21 ноября 2015) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 апреля 2012) — За вклад в разработку и практическую реализацию международных договорённостей, отвечающих безопасности и национальным интересам Российской Федерации.
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 сентября 2002) — За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Семья 
Сын дипломата Игоря Алексеевича Рогачёва (1932—2012). 

Женат, имеет сына Алексея (род. 1984), также дипломата.

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте Посольства России в ЮАР
 Биография на сайте ТАСС

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в ЮАР
Послы Российской Федерации в Лесото